El topónimo Camp Hill puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Camp Hill, un pueblo en el estado de Alabama. 
 Camp Hill, un borough en el estado de Pensilvania.